Männerparkplatz steht für:

 Männerparkplatz (Triberg), zwei entsprechend gekennzeichnete Stellplätze in einem Triberger Parkhaus
 ein Synonym zu Männergarten, siehe Männergarten#Männerparkplatz